Альтаир:
 Альтаир — ярчайшая звезда созвездия Орла.
 «Altair 8800» — микрокомпьютер середины 1970-х годов компании MITS.
 «Альтаир» — советский спутник-ретранслятор разработки НПО ПМ.
 «Альтаир» — российский беспилотный летательный аппарат.
 Альтаир ибн Ла-Ахад — ассасин, протагонист компьютерных игр «Assassin’s Creed».
 «Альтаир»  – ледовая арена в Дружковке Донецкой области Украины. Домашняя арена ХК «Донбасс».

Организации 
 ФГУП МТУ «Альтаир»
 ОАО МНИИРЭ «Альтаир»

См. также 
 Алтаир — муниципалитет в Бразилии.